[[Fitxer:UtriculariaHamiltoniiTrap.jpg|miniatura|Forma del parany de lUtricularia hamiltonii.]]Utricularia''' és un gènere de plantes amb flor de l'ordre de les lamials (Lamiales).

 Particularitats 
Són plantes carnívores i aquàtiques molt especialitzades. Llurs òrgans vegetatius no es troben clarament separats en rels, tiges i fulles com en les altres angiospermes, així moltes espècies viuen sense arrels surant a l'aigua. Els paranys de bufeta de què disposen han estat reconeguts com una de les estructures més sofisticades del regne vegetal.

 Taxonomia 
n'hi ha unes 227 espècies. Entre les més comunes o representatives cal destacar:
 Utricularia alpina Jacquin
 Utricularia amethystina Salzm. ex St.-Hil. et Girard
 Utricularia australis - Utriculaire citrine
 Utricularia bifidas L.
 Utricularia biloba R. Brown
 Utricularia ×biseriata Lindb.
 Utricularia bisquamata L.
 Utricularia bremii Heer ex Köll.
 Utricularia caerulea L.
 Utricularia cornuta Michx.
 Utricularia dichotoma J.J.H. de Labillardière
 Utricularia dubia Ces., Pass. & Gibelli
 Utricularia exoleta R.Br.
 Utricularia floridana Nash
 Utricularia foliosa L.
 Utricularia geminiscapa Benj.
 Utricularia gibba L.
 Utricularia grafiana Utricularia humboldtii Utricularia inflata Walt.
 Utricularia intermedia Hayne
 Utricularia jankae Velen.
 Utricularia japonica Makino
 Utricularia juncea Vahl
 Utricularia macrorhiza Le Conte
 Utricularia minor L.
 Utricularia minor subsp. bremii (Heer ex Köll.) Nyman
 Utricularia major Schmidel
 Utricularia neglecta Lehm.
 Utricularia occidentalis A.Gray
 Utricularia ochroleuca R.W.Hartm.
 Utricularia olivacea C. Wright ex Griseb.
 Utricularia pollichii F.W.Schultz
 Utricularia protrusa Hook.f.
 Utricularia pulchella C.B.Lehm.
 Utricularia purpurea Walt.
 Utricularia pusilla Vahl
 Utricularia racemosa Wallich
 Utricularia radiata Small
 Utricularia resupinata B.D. Greene ex Bigelow
 Utricularia sandersonii Oliver
 Utricularia simulans Pilger
 Utricularia striata Le Conte ex Torrey
 Utricularia stygia G.Thor
 Utricularia subulata L.
 Utricularia uliginosa Vahl
 Utricularia vulgaris L.
 Utricularia vulgaris subsp. neglecta (Lehm.) Bonnier & Layens
 Taxonomia 
El gènere Utricularia'' és de taxonomia complicada. Hi ha diverses classificacions que no han estat universalment acceptades. Segons les classificacions més reconegudes les espècies estan dividides en tres subgèneres segons el següent cladograma. Tot i així algunes seccions no estan gaire clares:

Vegeu també 
 Planta carnívora

Referències

Enllaços externs 

 The International Carnivorous Plant Society
 Utricularia
 Botanical Society of America, Utricularia 

Lamials
Plantes aquàtiques
Plantes carnívores